Bouftou peut désigner :

 Un bouftou, créature du jeu Dofus
 Un bouffe-tout, créature du film S.O.S. Fantômes

Voir aussi 
 Grossbouf, personnage de la série de bande-dessinée Les Schtroumpfs